USS Antietam efter slaget vid Antietam är namnet på tre fartyg i amerikanska flottan:

  – ett segelfartyg sjösatt 1864
  – ett hangarfartyg sjösatt efter andra världskriget, taget ur drift 1963
  – en kryssare av Ticonderoga-klass sjösatt 1987, fortfarande aktivt